Cet article rassemble les 106 circonscriptions législatives hongroises en vigueur depuis 2011.

Liste des circonscriptions depuis 2011

Circonscriptions entre 1990 et 2011

Avant le redécoupage de 2011, on trouvait le même nombre de circonscriptions législatives qu'aujourd'hui, seul le découpage était différent.

Articles connexes
 Élections de l'Országgyűlés
 Politique de la Hongrie
 Circonscriptions électorales de Hongrie

Liste en rapport avec la Hongrie